Narrateur peut désigner :
  narrateur, dans un roman, une entité (habituellement un personnage) qui raconte des choses ;
 Narrateur, le personnage principal de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust ;
  Narrateur, en informatique, un composant du système d'exploitation Windows de Microsoft.